Rollet ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Brun-Rollet (1810–1858), französischer Afrikaforscher
 Christian Rollet (* 1948), französischer Schlagzeuger
 Jacques Rollet (* 1934), französischer Rugby-Union-Spieler
 Louis Rollet (1915–2001), französischer Kolonialbeamter
 Louis-Jacques Rollet-Andriane (1923–2009), französischer Widerstandskämpfer, Kulturfunktionär und Schriftsteller 

Sonstiges:
 Rollet-Insel, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Rollett
 Rolette